Sotero H. Laurel, een Filipijns senator;
 Sotero R. Laurel, een Filipijns nationalist, afgevaardigde op het Malolos Congres en de grootvader van Sotero H. Laurel.